Osoby o tym nazwisku:
 Andrej Bertoncelj – słoweński ekonomista, menedżer i polityk
 Gorazd Bertoncelj – jugosłowiański i słoweński skoczek narciarski 
 Jože Bertoncelj – jugosłowiański narciarz alpejski